Монхе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Монхе, Марио (1929—2019) — боливийский политический деятель, коммунист.
 Монхе, Томас (1884—1954) — боливийский правовед и политический деятель, президент страны с августа 1946 по март 1947.